Miejscowości w USA:
 Greece – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Monroe
 Greece – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Monroe
Gminy w USA:
 Greece (ang. Greece Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Monroe